Der 13. grönländische Landesrat hielt acht Sitzungen ab:

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 13 gronlandischen Landesrats
13